Ралли Монца 2021 года (официально FORUM8 ACI Rally Monza 2021) — двенадцатый и заключительный этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 19 по 21 ноября в Италии. Это 42-ое Ралли Монца в истории, и всего 2-ое в рамках чемпионата мира.

Вторую победу подряд в Монце одержал француз Себастьен Ожье, что обеспечило ему восьмой в карьере титул чемпиона мира. Эта победа стала юбилейной 200-ой для французских пилотов (в рамках чемпионата мира).

Список участников 
Отт Тянак не смог принять участие в этапе по личным обстоятельствам и вместо него выступил потерявший место в М-Спорт Теему Сунинен.

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Спецучастки

Power Stage

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 2021 Rally Monza/ Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году